

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Fiszewo – część wsi Skwierawy w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice
 Fiszewo – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Fiszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie